Calenda ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Calenda di Tavani (1831–1904), italienischer Politiker
 Antonio Calenda (* 1939), italienischer Theaterregisseur
 Carlo Calenda (* 1973), italienischer Politiker und Minister
 Roméo Calenda (* 1972), französischer Fußballspieler
 Vincenzo Calenda di Tavani (1830–1910), italienischer Politiker